Grouse Mountain bezeichnet mehrere Berge:

in Kanada:
 Grouse Mountain, bei Vancouver, im südlichen British Columbia
 Grouse Mountain (British Columbia), in nördlichen British Columbia
 Grouse Mountain (Yukon), in Yukon

in den Vereinigten Staaten:
 Grouse Mountain (Custer County, Colorado)	
 Grouse Mountain (Eagle County, Colorado)	
 Grouse Mountain (Grand County, Colorado)	
 Grouse Mountain (Park County, Colorado)	
 Grouse Mountain (Rio Grande County, Colorado)	
 Grouse Mountain (Routt County, Colorado)	
 Grouse Mountain (Teller County, Colorado)	
 Grouse Mountain (Bonner County, Idaho, 1144 m)	
 Grouse Mountain (Bonner County, Idaho, 1289 m)	
 Grouse Mountain (Bonner County, Idaho, 1813 m)	
 Grouse Mountain (Humboldt County, Kalifornien)	
 Grouse Mountain (Inyo County, Kalifornien)	
 Grouse Mountain (Kern County, Kalifornien)	
 Grouse Mountain (Modoc County, Kalifornien)	
 Grouse Mountain (Mono County, Kalifornien)	
 Grouse Mountain (Shasta County, Kalifornien)	
 Grouse Mountain (Flathead County, Montana)	
 Grouse Mountain (Gallatin County, Montana, 2275 m)	
 Grouse Mountain (Gallatin County, Montana, 2567 m)	
 Grouse Mountain (Lincoln County, Montana)	
 Grouse Mountain (Sanders County, Montana)	
 Grouse Mountain (New Mexico)	
 Grouse Mountain (Grant County, Oregon)	
 Grouse Mountain (Lane County, Oregon)	
 Grouse Mountain (Umatilla County, Oregon)	
 Grouse Mountain (Chelan County, Washington)	
 Grouse Mountain (Ferry County, Washington)	
 Grouse Mountain (Stevens County, Washington)	
 Grouse Mountain (Johnson County, Wyoming)	
 Grouse Mountain (Teton County, Wyoming)